Лос Аморес има више значења:

 Лос Аморес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аморес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аморес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику